Een verkeersweg:
 N942 (België)
 N942a (België)
 N942 (Nederland), zie Provinciale weg 942

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing